Hinkson est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 

 Jake Hinkson (né en 1975), écrivain de romans policiers américain
  (1840-1901), homme politique américain en Pennsylvanie
 Katharine Tynan Hinkson (1859-1931), écrivaine irlandaise
  (1900-1982), écrivaine anglo-irlandaise
 , guitariste de jazz saint-lucien

Toponyme

, ruisseau du Columbia dans le Missouri

Homonymie de patronyme